Seznam polkov z zaporedno številko 179.

Seznam 
 Pehotni
 179. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 179. pehotni polk (ZDA)
 179. strelski polk (ZSSR)
 179. pehotni polk (Wehrmacht)
 179. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 179. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 179. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 179. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 179. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi